Нор (, ) — названия ряда административных образований в некоторых франкоязычных странах, часто переводится как «Северный, Северная»:
 Нор — департамент на севере Франции
 Нор — вариант названия Северного департамента Гаити
 Нор — вариант названия Северной области в Буркина-Фасо
 Нор — тауншип в Миннесоте, США.

Другие употребления 
 Нор () — река в Ирландии
 Нор () — якорная стоянка в устье Темзы (Великобритания)
 Нор () — немецкая фамилия со сходным русским транскрибированием.

См. также 
 Норд